Municipio de Nottingham puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Nottingham (Indiana), un municipio ubicado en el condado de Wells.
 Municipio de Nottingham (Ohio), un municipio ubicado en el condado de Harrison.
 Municipio de Nottingham (Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Washington.